Переулок Революции:

Россия 
 Переулок Революции — переулок в Артёме Приморского края
 Переулок Революции — переулок в Прокопьевске Кемеровской области
 Переулок Революции — переулок в Сочи Краснодарского края
 Переулок Революции — переулок в Яранске Кировской области

Украина 
 Переулок Революции — прежнее название Прохладного переулка в Харькове

См. также 
 Революционный переулок
 Переулок Героев Революции — переулок в Воронеже
 Улица Революции
 Проспект Революции
 Шоссе Революции
 Площадь Революции